Adão e Eva — figura bíblica; a primeira mulher, criada directamente por Deus das costelas de Adão, segundo a tradição judaico cristã

Artes

Filmes 
 Eva (1948), drama sueco com roteiro de Ingmar Bergman
 Eva (1962), filme com Jeanne Moreau e Stanley Baker
 EVA (2011), ficção científica espanhola 
 Eva (2018), filme com Isabelle Huppert
 All About Eve — de Joseph L. Mankiewicz; título em Portugal: Eva

Música 
 Banda Eva — grupo musical do Brasil
 Eva (canção de Nightwish) - lançada em 2007
 Eva (canção de Umberto Tozzi) - lançada em 1982, com versão em português da banda Radio Taxi e da Banda Eva

Anime 
 Neon Genesis Evangelion

Jogos 
 EVA (Metal Gear), personagem de Metal Gear Solid 3

Empresas 
 EVA Transportes — empresa rodoviária portuguesa
 Empresa de Viação Algarve — extinta empresa rodoviária brasileira
 EVA Air — companhia aérea de Taiwan

Sigla EVA 
 Espuma vinílica acetinada — material sintético usado para trabalhos manuais
 Atividade extraveicular — sigla em inglês: EVA (Extra-vehicular Activity)
 Valor econômico adicionado — sigla em inglês: EVA (Economic Value Added)

Outros 
 Eva mitocondrial — nomenclatura científica para a teoria de que os humanos descendem de uma única mulher que viveu na África há cerca de 150 mil anos
 Eva (canal de televisão) — canal de televisão por assinatura africano.

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de siglas